Patras bezeichnet:

 Patras, Stadt in Griechenland
 Patras (Zollsoftware), deutsches Zollfahndungssystem
 Villers-Patras, französische Gemeinde

Patras oder Pătraș ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Patras (1671–1737), Generalgouverneur von Niederländisch-Indien
 Artur Pătraș (* 1988), moldawischer Fußballspieler
 Stan Ioan Pătraș (1908–1977), rumänischer Künstler